Ngorongoro peut faire référence :
 au district de Ngorongoro, un district de la région d'Arusha en Tanzanie ;
 au massif du Ngorongoro, un massif volcanique du nord de la Tanzanie ;
 au cratère du Ngorongoro, un cratère volcanique de Tanzanie ;
 à l'aire de conservation du Ngorongoro, une zone protégée de Tanzanie.